Skowronek , notamment porté par :
 Skowronek, un étalon
 Nathalie Skowronek, journaliste belge
 Ryszard Skowronek, athlète polonais